Muḩāfaz̧at Dimashq kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Damaskus, provins, 
 Rif Dimashq, provins, 

Robotskapade Syrienförgreningar